Lupe es un nombre propio ambiguo (femenino y masculino), acortamiento de Guadalupe.
En otros casos no es el acortamiento de Guadalupe y se utiliza como un nombre aparte.
Personas llamadas Lupe

La Lupe, nombre artístico de Lupe Victoria Yolí Raymond (1936-1992), cantante cubana 
Lupe del Río  (n. 1977), actriz española

Personas conocidas como Lupe, acortamiento de Guadalupe

Lupe Esparza, José Guadalupe Esparza (n. 1954), músico y compositor mexicano
Lupe Gómez, Guadalupe Gómez (n. 1972), escritora, poeta, crítica literaria, animadora cultural, feminista y periodista española
Lupe Inclán, Guadalupe Inclán Delgado (1895-1956), actriz mexicana
Lupe Ontiveros, Guadalupe Moreno (1942-2012), actriz estadounidense de origen mexicano
Lupe Pintor, José Guadalupe Pintor Guzmán (n. 1955), exboxeador mexicano
Lupe Vélez, María Guadalupe Villalobos Vélez (1908-1944), actriz y bailarina mexicana

Otras personas conocidas como Lupe

Lupe Fiasco, nombre artístico de Wasalu Muhammad Jaco, (n. 1982), rapero estadounidense
Lupe Fuentes, nombre artístico de Zuleidy Piedrahíta (n. 1987), actriz porno española de origen colombiano

Otros usos 
Lupe, una especie de lobos del  sitio web de mascotas virtuales Neopets; véase Anexo:Razas_de_Neopets#Lupe
Super Lupe, serie de televisión colombiana que tomaba como pretexto la vida y quehaceres de Guadalupe Biancha